Miejscowości w USA:
 Grand Rapids – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Grand Rapids – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca
 Grand Rapids – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Wood
 Grand Rapids – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood

Gminy w USA:
 Grand Rapids (ang. Grand Rapids Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Grand Rapids (ang. Grand Rapids Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Grand Rapids (ang. Grand Rapids Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca
 Grand Rapids (ang. Grand Rapids Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure
 Grand Rapids (ang. Grand Rapids Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wood
 Grand Rapids (ang. Grand Rapids Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood

Zobacz też 
 City of Grand Rapids